Fansher est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Burt Wendell Fansher (1880-1941), homme politique fédéral canadien de l'Ontario
William Russell Fansher (1876-1957), homme politique fédéral canadien de la Saskatchewan

Homonymie de patronyme